Пространство Минковского — пространство-время в специальной теории относительности.
 Пространство Минковского (метрическая геометрия) — метрическое пространство, которое получается из конечномерного нормированного пространства индуцированной метрикой.